Behrisch ist der Familienname folgender Personen: 

 Arno Behrisch (1913–1989), deutscher Politiker
 Burkhard Leberecht Behrisch (1682–1750), Bürgermeister von Dresden
 Ernst Wolfgang Behrisch (1738–1809), deutscher Hofmeister
 Heinrich Wolfgang Behrisch (1744–1825), deutscher Literat, Bruder von Ernst Wolfgang Behrisch 
 Hieronymus Gottfried Behrisch (1645–1726), deutscher Jurist, Ratsherr, Autor und Gutsbesitzer 
 Wolf Albrecht Behrisch (1698–1771), deutscher Jurist und Gutsherr